Geografia
 Pacyfik – nazwa Oceanu Spokojnego
Kultura i sztuka
 Pacyfik – miniserial telewizyjny
 Pacyfik – piosenka szantowa
Imię
 Pacyfik – imię męskie pochodzenia łacińskiego
Postacie
 Pacyfik z San Severino – kapłan, franciszkanin, święty Kościoła katolickiego
 Pacyfik Bydłowski – zakonnik, franciszkanin
 Pacyfik Dydycz – polski duchowny, biskup, zakonnik, kapucyn
 Pacyfik Jan Schwierz – polski duchowny, zakonnik, franciszkanin